Denumirea de Ovcearovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ovcearovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Ovcearovo, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo;
 Ovcearovo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Ovcearovo, un sat în comuna Șumen, regiunea Șumen.